Risby (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Risby (Zweden), een plaats in de gemeente Kungälv in Zweden